Железнодорожная станция Шепрет () — железнодорожная станция в деревне Шепрет (графство Кембриджшир, регион Восточная Англия). Расположена на , между станцией  и Шепретской развилкой на  южнее станции . Станция Шепрет находится в 13 км (8 милях) к юго-западу от станции Кембридж.

История 
Станция открыта компанией  1 августа 1851 года, после того, как планы  построить через Шепрет дорогу до Бедфорда оказались неосуществимыми из-за недостатка средств. Годом позже Железная дорога восточных графств продлила линию от Шепрета на север, до соединения со своей основной линией из Лондона до станции Кембридж — тем самым образовалась нынешняя Кембриджская линия. Она же изначально осуществляла движение поездов по Кембриджской линии и далее в Лондон, однако в 1866 году, когда истек срок её лизинга Royston and Hitchin Railway, уступила право движения по Кембриджской линии железнодорожной компании Great Northern Railways. Та начала движение поездов по Кембриджской линии через Шепрет по маршруту Лондон — Кингс-Кросс — Кембридж с 1 апреля 1866 года, при этом получив право движения по всем путям, принадлежавшим Железной дороге восточных графств, а также доступ на станцию Кембридж, что было оговорено в соглашении между Great Northern Railways и Железной дорогой восточных графств, ратифицированным парламентом двумя годами ранее. 

Обработка грузов на станции осуществлялась до 1965 года. А с 1978 года временно прекратилось прямое железнодорожное сообщение Шепрета с Лондоном. Связано это было с реализацией схемы электрификации путей от вокзала Кингс-Кросс до пригородов Лондона. Согласно этой схеме, контактная подвеска была протянута только до станции . Пассажиры из Шепрета, как, впрочем, и других станций между Кембриджем и Ройстоном, вынуждены были пользоваться челночным дизель-поездом Кембридж — Ройстон и на его конечной станции пересаживаться на электропоезд до Лондона. Лишь в 1987 году было получено правительственное решение о продлении электрифицированного участка от Ройстона до Кембриджа, что было осуществлено в течение 12 последующих месяцев, благодаря чему прямое сообщение Шепрета с Лондоном восстановилось с 1988 года.

В 2017 году платформа 2 (в сторону Кембриджа) была продлена, чтобы принимать восьмивагонные электропоезда, включая , и не создавать помех на примыкающем к платформе железнодорожном переезде.

Обслуживаемые направления и маршруты 

Через станцию проходят и на ней, соответственно, останавливаются поезда оператора , следующие по Кембриджской линии и далее по Магистрали Восточного Побережья, по маршруту со всеми остановками между станциями Кембридж и Лондон — Кингс-Кросс. Интенсивность движения — один поезд в час. Частота движения удваивается по рабочим дням в часы пик. Также в часы пик часть поездов из Лондона следует далее Кембриджа, до станций  или  (соответственно, в обратную сторону — из Кингс-Линна или Или)

Перспективы 

По завершении реализации  (ожидается в мае 2018 года) через Шепрет будет запущен новый маршрут, поезда которого проследуют южнее станций центра Лондона. Проект расписания будущих маршрутов был опубликован в сентябре 2016 года. Что касается Шепрета, то проект предполагает 2 поезда в час, от станции Кембридж до станции  (один со всеми остановками и один ускоренный (), через Шепрет и далее через , , , Лондон — Сент-Панкрас, Лондон — Лондон-Бридж и .

Примечания

Ссылки 
 

Железнодорожные станции Великобритании